Mixtape () – пре-дебютный мини-альбом южнокорейского бойбенда Stray Kids. Был выпущен цифровом и физическом виде 8 января 2018 года JYP Entertainment и распространён через Genie Music. Он состоит из семи песен, все из которых были исполнены на их одноименном реалити-шоу. Альбом продал 45,249 физических копий в январе.

Трек-лист 
Credits adapted from Melon

Чарты

История релиза

Примечания

Источники 

Альбомы Stray Kids
Мини-альбомы 2018 года
Альбомы Genie Music
Альбомы JYP Entertainment
Мини-альбомы на корейском языке